Борко — фамилия:

 Борко, Этель Абрамовна (1897—1919) — большевистская подпольщица Гражданской войны в России.
 Борко, Юрий Антонович (род. 1929) — советский и российский экономист.

См. также 
 Лайтхайм, Борко